Walter Kaiser (1907-1982) – niemiecki piłkarz, grający na pozycji napastnika
 Walter C. Kaiser junior (ur. 1933) – amerykański kaznodzieja ewangelicki

Zobacz też